Сент-Суль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Пуатьє, 13 км на схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1393 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3713,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Суль на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Суль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт муніципалітету Сент-Суль
 [ Розташування муніципалітету Сент-Суль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта